

Irodalom
A köd (1975),  James Herbert regénye (The Fog).
A köd (1980), Stephen King novellája (The Mist).

Filmek
A köd (1973), Vladimir Popescu-Doreanu filmje (Ceața).
A köd (1980), John Carpenter filmje (The Fog).
A köd (2005), Rupert Wainwright filmje, az 1980-as változat remake-je (The Fog).
A köd (2007), Frank Darabont filmje (The Mist).

Televíziós sorozatok
A köd (2017), amerikai tévésorozat, amely Stephen King novellája alapján készült (The Mist).